Владетельные дома Италии — позднесредневековые и ренессансные династии, управлявшие государствами, в том числе и городами-государствами, существовавшими на территории современной Италии. В некоторых случаях система управления была не монархическая, а олигархическая, поэтому знатные семьи, сохранявшие власть над государством, не имели титулов и инвеститур. 

Большинство из этих семей сыграли большую роль в истории Италии, а также в истории итальянского искусства, будучи заказчиками, меценатами и коллекционерами многих произведений искусства, придворная жизнь при их дворах дала мощный толчок развитию культуры.

В список не включены иностранные династии, с помощью завоеваний овладевших рядом территорий — Габсбурги, Анжуйский дом и проч.

Герцогства, графства и т.д.

Болонья

Верона

Мантуя

Милан

Монферрат

Парма

Римини и Урбино

Флоренция и Тоскана

Феррара и Модена

Республики и т.п.

Венеция 
Венеция, будучи республикой, не имела единой правящей династии, сохранявшей власть на протяжении нескольких поколений. Однако ряд аристократических семей обладали максимально сильным влиянием на политику государства; и из их числа часто выбирались дожи.

Генуя 
Генуя, будучи республикой, не имела единой правящей династии, сохранявшей власть на протяжении нескольких поколений. Однако ряд аристократических семей обладали максимально сильным влиянием на политику государства; и из их числа часто выбирались дожи.

Рим 
Рим не управлялся единой династией, однако ряд аристократических семей на протяжении поколений держали под контролем его политику, а также из их рядов нередко выбирались папы Римские.

Сиена 
Сиена, будучи республикой, не имела единой правящей династии, сохранявшей власть на протяжении нескольких поколений. Однако ряд аристократических семей обладали максимально сильным влиянием на политику государства.

См. также 
 Список королей Италии
 Итальянские города-государства
 Исторические государства Италии

Примечания

Библиография 
 Sergio Bertelli. The Courts of the Italian Renaissance. 1986
 Edward Burman. Italian Dynasties: Great Families of Italy from the Renaissance to the Present Day. 1989
 Charles M. Rosenberg. The Court Cities of Northern Italy: Milan, Parma, Piacenza, Mantua, Ferrara, Bologna, Urbino, Pesaro, and Rimini. 2010